Charles Wesley Tuttle (1829. – 1881.), američki astronom
 Charles Tuttle (fl. 1883), bejzbolaš, vidi Brooklyn Grays - sezona 1883.
 Charles Egbert Tuttle ml. (1915. – 1993.), američki izdavač